Liocarcinus holsatus — вид морских плавающих крабов из семейства Polybiidae.

Описание 
Обитает в Северном море, Ирландском море и проливе Ла-Манш. Ширина карапакса до 40 мм, его окрас коричневато-серый с зелёным оттенком. Внешне он очень похож на краба Liocarcinus depurator. У Liocarcinus depurator пятая пара ног преобразована в широкие лопасти, которые используются для плавания.

Диета Liocarcinus holsatus включает ракообразных, особенно молодь Crangon, моллюсков, таких как Spisula elliptica, и рыбу. Иногда на нём паразитируют Sacculina.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания 

Polybiidae
Ракообразные Атлантического океана
Животные, описанные в 1798 году